Termenul „Augusta” se poate referi la:

Denumiri geografice
 Augusta, Italia
 Augusta, Western Australia
 Port Augusta, South Australia
 Augusta, Ontario
 Augusta, Arkansas
 Augusta, Illinois
 Augusta, Iowa
 Augusta, Kansas
 Augusta, Kentucky
 Augusta, Maine
 Augusta, Michigan 
 Augusta, Missouri 
 Augusta, Montana 
 Augusta, New York 
 Augusta, New Jersey 
 North Augusta, South Carolina 
 Augusta, West Virginia 
 Augusta, Wisconsin 
 Augusta County, Virginia
 Augusta Township, Michigan
 Augusta Township, Minnesota
Nume de persoane
 Carolina Augusta
 Augusta-Maria Moș
Titlu onorific
 Augusta (titlu onorific)

Vezi și 
 August